Brandenburgia – kraj związkowy we wschodnich Niemczech
 Brandenburgia – kraina historyczna, położona między Odrą a Łabą
 Brandenburgia – średniowieczna marchia 
 Brandenburgia – państwo istniejące w latach 1618-1701 w ramach unii personalnej z Prusami Książęcymi 
 Brandenburgia – prowincja we wschodnich Prusach

Zobacz też 
 Brandenburg